Плюшеголовый вьюрок () — вид воробьиных птиц из семейства танагровых, единственный в одноимённом роде (Catamblyrhynchus). Выделяют 3 подвида.

Описание 

Длина около 14 см. Самцы и самки выглядят одинаково, но первые несколько крупнее.

Питание 
В диету входят мелкие насекомые, ягоды, растительный материал. Кормятся обычно мелкими группами, входящими в стайки птиц разных видов. Часто ищут насекомых в бамбуковых стеблях, при кормлении нередко висят вниз головой.

Ареал и места обитания 
Широко распространены в Южной Америке: Аргентина, Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла. Обитают во влажных горных лесах на высоте от 1800 до 3500 м.

МСОП присвоил виду охранный статус «Вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 

Танагровые
Монотипические роды птиц
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1842 году